schriftelijke smaad
Smaadschrift (hoorspel)